Красная книга Еврейской автономной области — аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и грибов Еврейской автономной области. Она была подготовлена учёными Института комплексного анализа региональных проблем (Биробиджан) ДВО РАН при поддержке правительства Еврейской автономной области и Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов России по Еврейской автономной области.

Издание 
До официального издания Красной книги Еврейской автономной области была издана книга «Флора Еврейской автономной области» (Белая, 1997). Первое официальное издание Красной книги Еврейской автономной области выпущено в 2-х книгах: «Красная книга Еврейской автономной области. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных» (Хабаровск, 2004) и «Красная книга Еврейской автономной области. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и грибов» (Новосибирск, 2006). Красная книга Еврейской автономной области является официальным изданием, предназначенным как для специалистов, так и для широкого круга читателей. Планируется второе издание Красной книги Еврейской автономной области до 2014 года.

Том первый. Животные 
В первом томе представлен список редких и находящихся под угрозой исчезновения животных Еврейской автономной области, который включает 82 вида (6 — рыбы, 5 — земноводные и пресмыкающиеся, 61 — птицы, 10 — млекопитающие).

Для каждого вида приведены иллюстрации, карта распространения, определены статус и категория редкости, даны краткое описание, сведения о численности и необходимых мерах охраны.

Том второй. Растения и грибы 
Во втором томе представлен список редких и находящихся под угрозой исчезновения растений и грибов Еврейской автономной области, который включает  164 видов растений (127 — покрытосеменные, 1 — голосеменные, 11 — папортниковидные, 1 — плауновидные, 8 — мохообразные, 16 — лишайники) и 12 видов грибов.

Для каждого вида приведены иллюстрации, карта распространения, определены статус и категория редкости, даны краткое описание, сведения о численности и необходимых мерах охраны.

Примечания

Литература 

 Красная книга Еврейской автономной области. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных. РИОТИП. — Хабаровск, 2004. — 144 с.
 Красная книга Еврейской автономной области. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и грибов / ДВО РАН, Ин-т комплекс. анализа регион. проблем; отв. ред. Т. А. Рубцова; науч. ред. С. Д. Шлотгауэр. АРГА. — Новосибирск, 2006. — 248 с.

Ссылки 
 Сайт "Красная книга Еврейской автономной области"
  (интернет-издание)
  (интернет-издание)

См. также 
 Список млекопитающих, занесённых в Красную книгу Еврейской автономной области
 Список птиц, занесённых в Красную книгу Еврейской автономной области
 Список растений, занесённых в Красную книгу Еврейской автономной области
 Список мохообразных, лишайников и грибов, занесённых в Красную книгу Еврейской автономной области

География Еврейской автономной области
Е